Павловский — посёлок городского типа в Очёрском районе Пермского края России.

Население —  чел. ().

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Верещагино 33 км.

История 
Павловский ведёт свою историю с 1816 года, когда при плотине Бурдинской мельницы, в 9 верстах от Очёрского завода, был заложен вспомогательный, по отношению к Очёрскому, Павловский завод. Завод наименован Павловским в честь владельца, генерал-адъютанта графа Павла Александровича Строганова.

Статус посёлка городского типа — с 25 февраля 1929 года.

В 2016 году, в рамках торжеств по случаю 200-летия со дня основания, в посёлке состоялось открытие памятника Павлу Строганову. Памятник был установлен по инициативе жителей и является первым в Пермском крае памятником представителю династии Строгановых, положивших начало промышленному освоению Урала. Автор памятника — пермский скульптор Борис Уральский.

Население

Экономика и культура 
Наиболее значимым предприятием посёлка является Павловский машиностроительный завод. Основная деятельность завода — производство турбобуров, винтовых забойных двигателей и запчастей к ним. Продукция завода используется для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин.

В 1908 году при двухклассном начальном училище посёлка была создана библиотека — одна из 2000 открытых по всей России на средства книгоиздателя, просветителя и мецената Ф. Ф. Павленкова. После ряда преобразований и переводов в другие помещения библиотека, получившая имя Ф. Ф. Павленкова, стала информационно-культурным и просветительским центром посёлка.

Галерея

Известные уроженцы 
 Колчина, Алевтина Павловна (1930—2022) — советская лыжница, чемпионка Олимпийских игр (1964), заслуженный мастер спорта СССР (1958).

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Letopisi.ru

Посёлки городского типа Пермского края
Населённые пункты Очёрского района